Richard Ford puede referirse a:
 Richard Ford (hispanista) (1796-1858), viajero e hispanista inglés; o
 Richard Ford (escritor) (1944-), escritor estadounidense.